

Toponymie 
Le nom Litchfield peut désigner :

Litchfield (Hampshire)

Litchfield (Territoire du Nord)

Litchfield (Québec)

Litchfield (Californie)
Litchfield (Connecticut)
Litchfield (Illinois)
Litchfield (Maine)
Litchfield (Minnesota)
Litchfield (New Hampshire)
 Litchfield ville dans l’État de New York.

Patronymie 

 Electus D. Litchfield (1872-1952), architecte américain
 John Litchfield (1903-1993), personnalité politique britannique

Voir aussi